„Фолксваген Джета“ (Volkswagen Jetta) е модел средни автомобили (сегмент C) на германската компания „Фолксваген“, произвеждан в седем отделни поколения от 1979 година насам.

Моделът представлява вариант с каросерия седан на популярния модел „Фолксваген Голф“.

Бележки 

Джета
Средни автомобили